Das Herreneinzel der Australian Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidiger war Bill Bowrey.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1969